L'Open de Colombie de squash 2006 est l'édition 2006 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 19 au 24 septembre 2006 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Javier Castilla.

Peter Barker remporte son  Open de Colombie consécutif face à Miguel Ángel Rodríguez.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2006
Sport en Colombie en 2006
Sport en septembre 2006